Па́вел Серге́евич Купцо́в (; 6 января 1998, Могилёв) — белорусский футболист, нападающий футбольного клуба «Горки».

Карьера

Клубная 
Воспитанник могилёвского «Днепра». Профессиональную карьеру начал в составе родного клуба, выступая за дубль. Дебютировал в первой команде в домашнем матче заключительного тура чемпионата Беларуси 2014 против «Слуцка», выйдя на замену на 69-й минуте вместо Александра Гаврюшко. Павел стал самым молодым участником чемпионата в составе своей команды. В апреле 2016 года покинул команду. С июня выступал за «Торпедо».

В 2018 году перешёл в клуб «Горки».

В сборной 
Выступал за юношескую сборную Беларуси, которой помог пробиться в элитный раунд чемпионата Европы 2015, забив один гол в ворота юношеской сборной Уэльса.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БФФ
 Профиль на сайте УЕФА
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Днепр» Могилёв